Рове́сница:
 Женский род к Ровесник, человек одинакового возраста с кем-то.
 Ровесница — сорт груш